eix del planeta, la línia que uneix els dos pols
 Eix (mecànica), element de la mecànica que serveix per guiar el moviment de rotació d'una o d'un conjunt de peces, com una roda o un engranatge
 Geometria:
 Eix de revolució, per exemple del con, del cilindre o de l'esfera
 Eix de simetria, línia imaginària que divideix una forma en dues parts els punts de les quals són equidistants entre si
 Els eixos X, Y i Z usats en el sistema de coordenades cartesianes
 Toponímia:
 Eix Transversal
 Eix Transversal ferroviari
 Eix (Mosa), municipi de departament francès del Mosa
 potències de l'Eix, estats oposats als aliats de la Segona Guerra Mundial